Нуево Акапулко има више значења:

 Нуево Акапулко (Аматан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Нуево Акапулко (Успанапа), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику